Krzywińskie ist ein polnischer Ortsname:
 Krzywińskie (Pozezdrze), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1927 Krzywinsken, 1927 bis 1945 Sonnheim, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Krzywińskie (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Krzywinsken, 1938 bis 1945 Heldenhöh, Kreis Johannisburg, Ostpreußen